Ботинео има више значења:
 Округ Ботинео (Северна Дакота)
 Ботинео (Северна Дакота)